Abu l-Qasim Tayyib (o At-Tayyib Abu'l-Qasim) – figlio dell'Imam fatimide al-Āmir bi-aḥkām Allāh
 Abū l-Ṭayyib Aḥmad ibn al-Ḥusayn, detto  al-Mutanabbī – poeta arabo dell'era abbaside
 Abu l-Faraj al-Tayyib (980-1043) – medico e teologo arabo nestoriano

 Ahmad al-Tayyib (o Ahmad Al-Tayyeb), n. 1946) – imam, filosofo e teologo egiziano
 Ahmad al-Tayyeb Aldj (n. 1928) – poeta, drammaturgo e traduttore marocchino